Бая́н (, , Бана́нц) — село в Азербайджане, в Дашкесанском районе.

Название 
Во времена Российской империи село в документах и официальной прессе называлось: Баян или Бананц.

Этимология 
Согласно «Энциклопедическому словарю топонимов Азербайджана», происхождение топонима Баян точно неизвестно. В старых словарях «баян» описывается как «разновидность алого цветка». Согласно авторам азербайджанского словаря, большинство исследователей считают, что топоним связан с названием тюркского племени баян, входящего в состав каракалпаков, уйгуров и киргизов. В переводе с тюркских языков «баян» также означает «женщина», или «богатый».

Происхождение другого названия этого села — Бананц, происходит от «Бананоц», в переводе с армянского означает «место работы».

История 

На момент начала Карабахского конфликта село имело армянское население.
Первые упоминания о селе относятся ко второй половине XVII века.

Входило в Елизаветпольский уезд Елизаветпольской губернии. По  
данным «Кавказского календаря» на 1896 год в селе Баян (Бананц) проживало 1995 армян
По переписи 1897 года в селе жили 1768 человек, 1722 из которых были последователями армянской апостольской церкви. По данным «Кавказского календаря» на 1912 год в селе Баян (Баянъ) проживало 2082 человека, в основном армяне.

С XVI века здесь хранилась предположительно древнейшая сохранившаяся армянская полноценная рукопись — Евангелие Вехамор.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Дашкесанского района